Imaginace může být:
imaginace
 Pražská imaginace – nakladatelství krásné literatury a poezie
 Imagination – britská hudební skupina